Het Nederlands kampioenschap dammen voor vrouwen 1985 vond plaats in Lent van woensdag 3 tot en met vrijdag 12 april 1985. Er werd 1 partij per dag gespeeld met een rustdag op 7 april. Petra Polman werd voor de tweede keer kampioen. Zij behaalde in het toernooi 15 punten uit 9 partijen en eindigde daarmee 4 punten voor nummer 2 Barbara Graas.

Resultaten

* Bij een gelijk aantal punten in het eindklassement wordt als hoogste geklasseerd eerst degene met meer winstpartijen, en vervolgens degene met meer SB punten.
** SB staat voor Sonneborn-Berger punten, een vorm van weerstandspunten.

Externe link
 Eindstand met scoretabel

Dammen in 1985
Nederlands kampioenschap dammen vrouwen
Sportevenement in Nijmegen